Foppa ist der Name folgender Personen:

 Brigitte Foppa (* 1968), italienische Politikerin aus Südtirol
 Christian Foppa (1880–1973), Schweizer Politiker (KVP)
 Giuseppe Maria Foppa (1760–1845), italienischer Librettist
 Hermann Foppa (1882–1959), österreichischer Politiker (Großdeutsche Volkspartei, NSDAP)
 Pauletta Foppa (* 2000), französische Handballspielerin
 Vincenzo Foppa (* um 1427–1516), italienischer Maler in der Renaissance

Siehe auch:
 Passo della Foppa, italienischer Alpenpass in der Lombardei
 Gruob (sursilvan Foppa), beidseits des Vorderrheins gelegene, weite Mulde («foppa», «Grube») der Region rund um Ilanz in der bündnerischen Surselva